Алекано (Alerano, Gafuku, Gahuku, Gahuku-Gama) — папуасский язык, на котором говорит народ гахуку (кахуку), проживающий на территории города Горока округа Горока провинции Истерн-Хайлендс в Папуа-Новой Гвинее. Название алекано в переводе означает «приносить это». В двух близкородственных языках, на которых непосредственно говорят на северо-западе, токано и дано, это также означает «приносить это». Также похож на языки бенабена, дано, сиане, токано и явеюха.

Письменность 
Письменность алекано основана на латинице:

Ссылки 
 Алекано на Ethnologue
 Joshua Project

Языки Папуа — Новой Гвинеи
Папуасские языки